|Премия «Гойя» за лучший режиссёрский дебют является частью Кинопремии Гойя награждаемый ежегодно за лучший режиссёрский дебют. Таблица победителей:

Ссылки 
 Официальный сайт 
 IMDb: Кинопремия Гойя 

Номинации кинопремии «Гойя»
Премии за режиссуру
Награды за дебютный фильм